Les Signes de la peur est le dix-neuvième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches des Signes de la peur furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 36/73 à 49/73).

Résumé  
Ric rejoint Bourdon et Nadine sur leur lieu de vacances, dans le sud de la France. Le soir-même, la villa des voisins est en feu. Ric intervient pour sauver la fille de la famille bloquée par l'incendie, mais il sent que les parents lui cachent quelque chose. La même nuit, un autre habitant du village, Gaby Lanthelme, est agressé et retrouvé mort par Bourdon le lendemain. Sa maison a été fouillée et on découvre une cache ménagée dans un mur. Nadine est un peu plus tard importunée par une bande de motards, les Scorpions, menés par Axel, qui se voit river son clou par Ric.

L'enquête sur les sinistres événements passés avance : Ric comprend qu'il y a un rapport entre les victimes et leur horoscope. Alfred perd le contrôle de son car qui s'écrase dans le fond d'un ravin : il en réchappe de peu. Le soir-même, alors qu'il s'apprête à rendre visite à l'astrologue, Ric, accompagné de Nadine, doit se battre contre Axel et sa bande de motards ; Max Germanot lui vient en aide. Le lendemain, c'est au tour de la boutique d'antiquités de Noël Cadieu de sauter.

Alfred finit par avouer qu'à l'origine, l'idée des horoscopes devait permettre une fraude à l'assurance, mais le quatuor a été doublé et ils sont devenus des victimes d'un chantage. Max Germanot décide alors de supprimer tout élément négatif dans ses horoscopes, mais sa fille, qui doit les apporter chaque soir au journal, est agressée. On se rend compte le lendemain qu'ils ont été modifiés. On sait que ce sont des Capricorne qui sont visés ; Ric tend un piège, mais personne ne mord à l'hameçon. Ric reçoit un message du maître-chanteur alors que les lettres de menaces et les attentats se multiplient. Germanot est agressé chez lui. Axel Bastian et Noël Cadieu reçoivent une demande de rançon qui doit être remise au mas Lanthelme à minuit. Ric et Bourdon surveillent de loin la remise de rançon, mais personne n'entre dans le mas, quand un coup de feu retentit. Ric se précipite, mais les deux victimes gisent sur le sol. Axel est assommé et Cadieu blessé par balle au bras. Les vacances se terminent et Ric quitte le village, s'avouant battu, mais c'est une ruse…

Le soir-même, il retourne au mas Lanthelme et tombe sur Axel qui récupère son butin dissimulé dans une cache. La remise de rançon n'était qu'une mise en scène pour lui.

Personnages 

 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Hervé Martignac, dont la villa est incendiée ; signe : sagittaire
 Gaby Lanthelme, tué au début de l'histoire ; signe : bélier
 Tellier, tenancier du bar du village ; signe : capricorne
 Noël Cadieu, antiquaire ; signe : lion
 Alfred Morelli, qui promène les touristes dans son car ; signe : taureau
 Delmas, journaliste local ; signe : scorpion
 Axel Bastian, motard et neveu du propriétaire du journal local ; signe : lion
 Max Germanot, astrologue, auteur des horoscopes dans le journal

Lieux 
Un village imaginaire dans le Var.

Action et rebondissements 
L'album s'ouvre sur Bourdon et Nadine qui découvrent la « villa » qu'ils ont louée, et qui ne correspond pas à la réalité.

La violence concerne les victimes du maître-chanteur, mais Ric n'est assommé qu'une fois (planche 37) et se bat deux fois contre Axel. Les victimes ont des choses à cacher. La résolution est obtenue par la ruse..

Véhicules remarqués 

 Renault 5, voiture du commissaire Bourdon
 Porsche 911, voiture de Ric Hochet
 Triumph 500, moto d'Axel Bastian
 Magirus, autocar d'Alfred Morelli
 Citroën ID break, ambulance

Album de bande dessinée sorti en 1974
Album de Ric Hochet